

Кларксвілл — місто, штат Арканзас
 Кларксвілл — місто, штат Індіана
 Кларксвілл — місто, штат Айова
 Кларксвілл — місто, штат Міссурі
 Кларксвілл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Кларксвілл — місто в окрузі Аллегені, штат Нью-Йорк
 Кларксвілл — місто, штат Пенсільванія
 Кларксвілл — місто, штат Теннессі
 Кларксвілл — місто, штат Техас
 Кларксвілл — місто, штат Вірджинія
 Кларксвілл — селище, штат Мічиган
 Кларксвілл — селище, штат Огайо